Stephen Bann (né en 1942), professeur d'histoire de l'art anglais.

Bann, ville de l'arrondissement de Kaiserslautern en Rhénanie-Palatinat

Bann, un village du Cameroun, rattaché à la commune de Nyanon, situé dans le département de la Sanaga-Maritime et la région du Littoral

Rivière Bann, rivière du comté de Wexford

Rivière Bann, rivière de l'Irlande du Nord

Abréviation 
 « Ban » est également l'abréviation de bannir un utilisateur dans les espaces communautaires et les jeux communautaires sur internet.

Voir aussi